Наседкино — название населённых пунктов в России:

 Наседкино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Наседкино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.